Laurent Fontaine peut désigner :
 Laurent Fontaine, maître écrivain français du  ;
 Laurent Fontaine (né en 1962), producteur et animateur télé.